Hongkong deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1952 i Helsingfors som britisk koloni. Nationen har siden deltaget i alle sommerlege undtaget 1980 i Moskva, som det boykottede. Hongkongs første deltagelse i vinterlegene var i 2002 i Salt Lake City.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Hongkongs OL-statistik  på Sports-reference.com

Hongkong ved sommer-OL
Hongkong ved vinter-OL
OL